Ранчо Кактус има више значења:

 Ранчо Кактус (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Кактус (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику